Cuyahoga – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Cuyahoga – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio

Zobacz też 
 Cuyahoga Falls
 Cuyahoga Heights